Това е списък на кодовете (префиксите) на страните, използвани от GS1.
GS1 префикс (код) на страната вече се нарича само GS1 префикс. Този уникален ред от символи с две или повече цифри се дава от GS1 на националната организация член на GS1, за да може тя да използва този код при определяне базовите GS1 номера на компаниите. GS1 префиксът може да се дава също от GS1 за конкретно приложение (вж. таблицата). Базовият GS1 номер (и, следователно, неявно GS1 префиксът) е задължителен компонент на идентификационните GS1 номера, такива като GTIN или SSCC.

Основната цел на GS1 префикса е децентрализирано управление на идентификационните GS1 номера. Тези цифри показват коя национална организация член на GS1 е дала базовия GS1 номер на компанията, а не къде, например, е произведен продуктът, маркиран с GTIN. Затова GS1 префиксите не трябва да се възприемат като „индикатори на произхода“.

Префиксите, които не са изброени по-горе, използват GS1 Global Office за държави, които не са членки, или ги запазват за бъдеща употреба. Префиксите, използвани в страни, които не са членки на GS1 са:

 381, 382, 384, 386 & 388
 391 – 399
 441 – 449
 472 & 473
 483
 510 – 519
 522 – 527
 532 – 534 & 536 – 538
 550 – 559
 561 – 568
 580 – 589
 591 – 593 & 595 – 598
 602 & 605 – 607
 610, 612, 614 & 617
 630 – 639
 650 – 689
 710 – 728
 747 – 749
 751 – 753 & 756 – 758
 772, 774 & 776
 781 – 783, 785, 787 & 788
 791 – 799
 851 – 857
 861 – 864 & 866
 881 – 883, 886, 887 & 889
 891, 892, 895, 897 & 898
 920 – 929
 952 – 954, 956, 957 & 959
 970 – 976
 985 – 989

Източници

Външни препратки 
 List of Assigned GS1 Prefixes
 Snopes article regarding barcodes

Търговия
Стандарти